Název Onšov má více obcí:
 Onšov (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 Onšov (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo

Externí odkazy